Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Gruchalski – polski architekt
 Jerzy Gruchalski – polski polityk, poseł na Sejm